Ermocrate – generale siracusano del V secolo a.C.
 Ermocrate (o più comunemente Ermocrito) – padre del tiranno di Siracusa Dionisio I
 Ermocrate di Rodi – militare che fu mandato in Grecia da Artaserse II al tempo della spedizione di Agesilao II in Asia
 Ermocrate – discepolo di Socrate che smentì le accuse rivolte al suo maestro
Ermocrate di Focea – retore greco nipote del sofista Attalo
Ermocrate di Iaso – grammatico greco, istruttore di Callimaco
Ermocrate – medico greco menzionato da Marziale in un epigramma

 Ermocrate – dialogo di Platone